Turnaj se odehrál v rámci XVII. olympijských her ve dnech 26. 8. – 10. 9. 1960 v Římě.

Turnaje se zúčastnilo 16 mužstev, rozdělených do čtyř čtyřčlenných skupin. První dva postoupili do semifinále, které hrálo ve dvou skupinách z nichž nejlepší dva celky postoupili do finálové skupiny ve které se hrálo o medaile. Mužstva, která skončila v základních skupinách na třetím a čtvrtém místě hrála o 9. - 16. místo. Olympijským vítězem se stal popáté celek USA.

Turnaj mužů

1. kolo

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

O 1. - 8. místo

Skupina A

Skupina B

O 9. - 16. místo

Skupina A

Skupina B

O 1. - 4. místo

O 5. - 8. místo

O 9. - 12. místo

O 13. - 16. místo

Soupisky 
1.  USA 

2.  SSSR 

3.  Brazílie

Konečné pořadí

Externí odkazy 
 
  Oficiální stránky FIBA
  Sportovní statistiky
  Lingua sport

Basketbal na letních olympijských hrách
Sporty na Letních olympijských hrách 1960
Basketbal v Itálii
Basketbal v roce 1960